La lettera scarlatta – romanzo scritto nel 1850 da Nathaniel Hawthorne
The Scarlet Letter – film del 1908 di Sidney Olcott
La lettera scarlatta (The Scarlet Letter) – film del 1926 di Victor Sjöström
La lettera scarlatta (Der Scharlachrote Buchstabe) – film del 1973 di Wim Wenders
La lettera scarlatta (The Scarlet Letter) – film del 1995 di Roland Joffé